Шарль Тевене́н (; 12 июля 1764 года, Париж — 28 февраля 1838 года, там же) — французский художник-баталист неоклассицизма, изображавший героические сцены периода Революции и Империи.

Биография 
Сын придворного архитектора, обучался в Королевской Академии живописи и скульптуры у художника Венсана. В 1789 году награждён вторым призом Римской премии за полотно «Иосиф, признанный братьями». В том же году первым из живописцев обратился к теме взятия Бастилии («Un «vainqueur» de la Bastille», музей Карнавале). Лауреат Римской премии 1791 года.

В 1816-23 годах — директор Французской Академии в Риме; по возвращении во Францию стал в 1825 году членом Академии изящных искусств, затем хранителем кабинета эстампов Национальной библиотеки.

Галерея

Литература

Ссылки 
 Autour de «La Fête de la Fédération», Charles Thévenin et la Révolution 1789-1799

Художники Франции XVIII века
Художники Франции XIX века
Художники-неоклассики